An der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, der technischen Hochschule mit ältesten Wurzeln in Deutschland, gibt es heute über 20 verschiedene Studentenverbindungen, die den unterschiedlichsten Dachverbänden angehören.

f.t. = farbentragend; wenn nicht angegeben farbentragend

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 124–126.
 Ernst-Günter Glienke: Civis Academicus 2005/2006. SH-Verlag, Köln 2004, ISBN 3-89498-149-0.

Weblinks 
 studentische Vereinigungen an der TU Braunschweig

Einzelnachweise 

!
Braunschweig
Studentenverbindungen Braunschweig